Валча има више значења:

 Валча
 Валча (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Валча (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији